

Village de Slovaquie 

 Jesenské, district de Levice
 Jesenské, district de Rimavská Sobota